Лемма Витали о покрытиях — комбинаторногеометрический результат. Широко используется в теории меры.

Эта лемма используется в доказательстве теоремы Витали о покрытиях, но также представляет самостоятельный интерес.
Названа в честь итальянского математика Джузеппе Витали.

Формулировка

Конечная версия 
Пусть  — конечный набор шаров, содержащихся в d-мерном евклидовом пространстве Rd (или, в более общем случае, в произвольном метрическом пространстве). Тогда существует подмножество  из этих шаров, в котором шары попарно не пересекаются, и выполняется
 
где  обозначает шар с тем же центром, что и у , но с утроенным радиусом.

Бесконечная версия 
Пусть  — произвольный (счётный или несчётный) набор шаров в Rd (или, более общо, в метрическом пространстве), такой что
 
где  обозначает радиус шара Bj.
Тогда для любого  существует счётное подмножество
 
попарно непересекающихся шаров, таких что

Замечания 
 В бесконечной версии лемма перестаёт быть верной, если радиусы не ограничены: например, это неверно для бесконечного набора концентрических шаров с целыми положительными радиусами.
 В самом общем случае, для произвольного метрического пространства, выбор максимальной непересекающейся подколлекции шаров требует некоторой формы леммы Цорна.

Следствия 
 В любом конечном наборе шаров -мерного евклидова пространства с объёмом объединения , можно выбрать поднабор пересекающихся между собой шаров с общим объёмом не менее .
 Коэффициент  не является оптимальным и оптимальное значение не известно.

Вариации и обобщения 
 Вместо шаров можно брать другие области с довольно слабыми условиями.
 Лемма Безиковича — аналог леммы Витали. Она применима для произвольных мер, но только для простых метрических пространств включая евклидово пространство в то время как Лемма Витали применима на произвольных метрических пространствах для мер  обладающих свойством удвоения. Последнее означает, что для некоторой вещественной константы  и произвольного шара  имеем

Примечания

Литература 
 .
 

Комбинаторная геометрия
Теория меры